Il doppio del torneo di tennis Astana Womens 3 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Luksika Kumkhum e Varatchaya Wongteanchai che hanno battuto in finale Veronika Kapšaj e Ekaterina Jašina 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Wan-Ting Liu /  Sheng-Nan Sun (quarti di finale)
 Paula Kania /  Ksenija Lykina (semifinali)

 Oksana Kalašnikova /  Marta Sirotkina (semifinali)
 Ekaterine Gorgodze /  Sofia Shapatava (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Astana Womens 2012